Vidal är ett spanskt och franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aleix Vidal
 Antoine Vidal
 Arturo Vidal
 Carlos Vidal
 Christina Vidal
 Consuelo Vidal
 Gabriel Vidal
 Gore Vidal
 Guy Vidal
 Jean-Pierre Vidal
 Lisa Vidal
 Louis Vidal
 Paul Vidal
 Peire Vidal
 Ricardo Vidal

Se även 
 Vidal blanc – typ av vindruva
 Vidal Rock – ö i Antarktis

Spanska efternamn
Franska efternamn